Ма́урер () — німецьке прізвище. Дослівно означає «муляр», «штукатур».

Персоналії 
 Ангела Маурер ( 1975) — німецька плавчиня.
 Губерт Маурер (1738—1818) — австрійський живописець і графік.
 Іон Георге Маурер (1902—2000) — румунський державний діяч.
 Людвіґ Вільгельм Маурер (1789—1878) — німецький скрипаль, диригент і композитор.
 Маттіас Маурер ( 1970) — німецький космонавт.
 Петер Маурер ( 1956) — швейцарський дипломат.
 Улі Маурер ( 1950) — швейцарський політик, президент Швейцарії у 2013 році.

Примітки 

Німецькі прізвища